Коренной — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Коренной, Владимир Лукич — российский актер, директор Молодежного драматического театра с апреля 2005 года.
 Коренной, Леонтий

Топоним 
 Коренной — посёлок в Целинском районе Ростовской области.